

Geografia 
Campoli Appennino – comune italiano in provincia di Frosinone
Campoli del Monte Taburno – comune italiano in provincia di Benevento
Campoli – frazione di Caulonia in provincia di Reggio Calabria
Campoli – frazione di Mulazzo in provincia di Massa e Carrara

Persone 
Alfredo Campoli – violinista inglese
Chris Campoli – hockeista su ghiaccio canadese

Pagine correlate 
Campolo